Гудельман — еврейская фамилия.

 Гудельман, Аарон (Арн, Арон; 1890—1978) — американский художник, книжный график, скульптор, сын Й. Гудельмана.
 Гудельман, Герш (1892—1967) — американский еврейский поэт-сатирик, фельетонист, редактор, издатель, переводчик, драматург, художник, брат А. Гудельмана.
 Гудельман, Исроэл-Мордхе (Исрул-Мортхе, 1886—?) — американский еврейский литератор, педагог, брат Г. Гудельмана.
 Гудельман, Йосеф (1862—1947) — еврейский поэт, педагог, переводчик.